Unguiculariopsis är ett släkte av lavar. Unguiculariopsis ingår i familjen Helotiaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Unguiculariopsis